Havasi János villamosmérnök, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala osztályvezető-helyettese
Havasi János (1952-) jogász, újságíró